So Close steht für

 So Close (Jon-McLaughlin-Lied)
 So Close (NOTD-und-Felix-Jaehn-Lied)